Дьявол — обезьяна Бога () — известная сентенция, которая возникла в средневековой Германии; часто встречается в трудах Мартина Лютера. Позже приписывалась разным Отцам Церкви II—IV века(Василий Великий, Аврелий Августин, Тертуллиан и т. д.). Аврелий Августин называет Сатану «обезьяной Бога», ибо тот неудачно пытается подражать Ему. Карл Густав Юнг в работе «» приводит это выражение для отображения образа трикстера.

Примечания

Литература 
 Біляшевич Т. М. «Diabolus est simia dei»: тема обману в творчості Жоржа Бернаноса // Сучасні літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 42-57.
 Rudwin M. Diabolus simia Dei // The Open Court: Vol. 1929 : Iss. 10 , Article 3. P. 602—611.

Ссылки 

Латинские фразы и выражения